Weekend est le nom donné à plusieurs Breaks de FIAT.
la Fiat Regata weekend est la version break de la Fiat Regata.
la Fiat Tempra weekend est la version break de la Fiat Tempra.
la Fiat Marea weekend est la version break de la Fiat Marea.
la Fiat Duna Weekend est la version break de la Fiat Duna.
la Fiat Palio Weekend est la version break de la Fiat Palio.